Оксид ртути — соединение ртути с кислородом:
 Оксид ртути(I), HgO.
 Оксид ртути(II), HgO.